Marmaton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Marmaton Township (Allen County, Kansas)
 Marmaton Township (Bourbon County, Kansas)